Maro puede referirse a:

 la localidad malagueña de Maro; 
 el nombre común de la planta herbácea Salvia sclarea (por reducción de amaro); o
 Maro, es un género de arañas.